

Statuts 
 Dans la Rome antique, le chevalier était un citoyen riche, appartenant à l’ordre équestre (), mais de rang inférieur à celui du sénateur.
 Au Moyen Âge, le chevalier était un combattant à cheval. C'est depuis devenu titre honorifique.

Les différents ordres militaires utilisent le terme de chevalier pour désigner :
 Chevalier-Hospitalier ou Hospitaliers : chevalier de l'ordre de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte
 Chevalier de Rhodes : chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem lors de sa souveraineté sur l'île de Rhodes
 Chevalier de Malte : chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem lors de sa souveraineté sur l'île de Malte
 Chevalier templier : chevalier de l'ordre du Temple appelé aussi Templiers
 Chevalier teutonique : chevalier de l'ordre Teutonique

Patronyme

 Alain Chevalier (1931-2018), dirigeant d'entreprise français ;
 Alfred Chevalier (1844-1921), homme politique belge ;
 Anaïs Chevalier (1993-), biathlète française ;
 Annie Chevalier (1989-), joueuse de kayak-polo française ;
 Antoine Chevalier (1523-1572), hébraïste français ; 
 Auguste Chevalier (1873-1956), botaniste français ;
 Auguste Chevalier (1809-1868), homme politique français ;
 Bernard Chevalier (1923-2019), historien français ;
 Casimir Chevalier (1825-1893), ecclésiastique, érudit et archéologue français ;
 Bruno Chevalier, scénariste français de bande dessinée  ;
 Caroline Chevalier, (1836-1917), écrivaine-voyageuse ;
 Charles Chevalier (1804-1859), ingénieur-opticien français ;
 Charles François Chevalier (1844-1916), homme politique français ;
 Chloé Chevalier (1995-), biathlète française ;
 Chloé Chevalier (1988-), écrivaine et scénariste française ;
 David Chevalier (1979-), disc jockey et producteur de musique français ;
 Elizabeth Pickett Chevalier (1896-1984), auteure américaine ;
 Ernest Jean Chevalier (1862-1917), peintre français ; 
 Esther Chevalier (1852-1936), artiste lyrique française ;
 Étienne Chevalier (v. 1410-1474), grand commis des rois de France ;
 Eugène Chevalier (18?-19?), acteur français ;
  ;
 Gabriel Chevalier (1848-1924), homme politique français ;
  ;
 Guy Chevalier (1910-?), joueur français de hockey sur gazon ;
 Guy Chevalier (1938-), évêque catholique français ;
 Haakon Chevalier (1901-1985), auteur, traducteur et professeur américain ;
  ;
 Jacques François Chevalier (1741-1814), général de brigade français ;
 
 Jean-Claude Chevalier (1925-2018), linguiste français, professeur émérite français ;
 Jean-François Chevalier (1946-), peintre graveur et sculpteur français ;
 Jean-Luc Chevalier (1948-), guitariste français ;
 Jean-Marie Chevalier (1941-2021), économiste français  ;
 Jeanne Chevalier (1892-1984), patineuse artistique canadienne ;
 Jeanne Chevalier (1944-), photographe suisse ;
 Léon Chevalier (1996- ), triathlète français ;
 Li Chevalier (1961- ), artiste peintre franco-chinoise ;
  ;
 Louis-Vincent Chevalier (1734-1804 ou 1743-1800), ingénieur-opticien français ;
  ;
 Lucas Chevalier (2001-), footballeur français ;
 Lucas Chevalier-Girod (1977-), sauteur à ski français ;
  ;
  ;
 Marie Chevalier (née en 1965), actrice française ; 
 Marie-Claire Chevalier (1955-2022), femme française célèbre pour avoir été défendue par Gisèle Halimi dans le cadre du procès de Bobigny, figure de la légalisation de l'avortement en France ;
  ;
 Maxime Chevalier (1999-), coureur cycliste français ;
  ;
 Miguel Chevalier (1959-), artiste français de l'art numérique et virtuel ;
  ;
 Pierre-Michel-François Chevalier (1812-1863), dit « Pitre-Chevalier », historien, écrivain et journaliste français ;
 Renée Chevalier (1955-), artiste-peintre québécoise  ;
 Stanislas Chevalier (1852-1930), explorateur et missionnaire français ;
 Tracy Chevalier (1962-), écrivain américain ;
 Ulysse Chevalier (1841-1923), bibliographe et historien français ;
 Vincent Chevalier (1770-1841), ingénieur-opticien français ;
 Willie Chevalier (1911-1991), journaliste québécois ;
 Yves Chevalier (1939-), sociologue français.

Surnom
 François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier (1803-1839), notaire et révolutionnaire québécois.

Toponymes
 Rivière Chevalier, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Amos, dans la MRC de Abitibi, en  Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Fictions 

 Chevalier, film de Brian Helgeland (2001) avec Heath Ledger ;
 Chevalier, film de comédie germano-grec de Athiná-Rachél Tsangári (2015) ;
 Chevalier,  film biographique américain réalisé par Stephen Williams (2022) ;
 Tourville, Chevalier du Levant, bande dessinée de Allan Toriel & Sylvérik.

Biologie 
 Chevalier, nom de différentes espèces d'échassiers de la famille des Scolopacidae ;
 Chevalier, nom vernaculaire de plusieurs espèces de poissons ;
 Chevalier, nom vernaculaire d'une espèce de champignon.

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français
 Ordre de chevalerie
 
 

Homonymie de titre